Ortsbeauftragter steht für:
 allgemein einen Beauftragten mit örtlicher Zuständigkeit
 Ortsbeauftragter (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk), Leiter eines THW-Ortsverbandes
 Ortsbeauftragter (Gemeinde), Verantwortlicher für einen Ortsteil in einer Gemeinde